

Вестервілл — місто, штат Огайо
 Вестервілл — переписна місцевість, штат Небраска